5Y steht für:

 das Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Kenia
 Atlas Air (IATA-Code), US-amerikanische Charterfluggesellschaft

Siehe auch:
 Y5

Abkürzung